Аполлон Васильевич Галафеев (1793—1853) — русский генерал, участник Кавказской войны, где под его начальством служил Михаил Юрьевич Лермонтов.

Биография 
Происходил из дворян Тамбовской губернии; родился в 1793 году.

Получил образование в 1-м кадетском корпусе, из которого 26 декабря 1811 г. выпущен подпоручиком в Тульский пехотный полк.

Во время Отечественной войны 1812 года находился в корпусе графа Витгенштейна и участвовал в сражениях при Сивошине, Свольне, Полоцке (в августе за отличие произведён в поручики и в октябре награждён орденом Святой Анны 3-й степени), Чашниках, Смолянах (произведён в штабс-капитаны). В Заграничных кампаниях 1813—1814 годов Галафеев принимал участие в занятии Пиллау и Данцигского форштата (предместья), блокаде Виттенберга, сражениях при Лукау (23 апреля), где произведен в капитаны, и Лейпциге, занятии Амстердама и отражении неприятеля от Бреды, в 1814 г. — в блокаде Юлиха, сражениях при Краоне и Лаоне и занятии Парижа.

23 апреля 1817 года он был произведён в майоры, а 15 сентября 1819 года — в подполковники. 8 декабря 1820 года — переведён в Великолуцкий пехотный полк. 12 декабря 1823 года назначен командиром 20-го егерского полка. 28 января 1828 года произведён в полковники и в том же году принял участие в русско-турецкой войне. За участие в покорении Кюстенджи Галафеев награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом, за дело при Карагюасе получил орден Святой Анны 2-й степени, при Гаджи-Гасан-Ларо — золотую полусаблю с надписью «За храбрость» и при Куртепе — алмазные знаки к ордену Святой Анны 2-й степени. В 1828 году Галафеев, кроме того, участвовал в блокаде Шумлы и осаде Варны, а в 1829 году — в защите города Проводы, за что награждён 23 октября 1829 года орденом Святого Георгия 4-й степени (№ 4289 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

В 1831 году он принимал участие в Польской войне, действуя главным образом против отрядов Дверницкого и Ружицкого, и был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени и чином генерал-майора (6 декабря), с назначением состоять при главнокомандующем 1-й армией.

19 августа 1833 года Галафеев получил орден Святого Станислава 1-й степени, 26 сентября 1834 года — орден Святой Анны 1-й степени, 19 октября 1834 года назначен начальником штаба отдельного Сибирского корпуса.

1 февраля 1838 года назначен состоять по армии, а 6 декабря того же года — командующим 20-й пехотной дивизией. С апреля по сентябрь 1839 года Галафеев участвовал в экспедиции генерал-адъютанта Граббе в Дагестан против Шамиля, командуя всей пехотой отряда. За отличие в этой экспедиции он был награждён императорской короной к ордену Святой Анны 1-й степени (за поражение Ташев-Хаджи) и орденом Святого Владимира 2-й степени (за штурм Ахульго) и чином генерал-лейтенанта (25 июня), с утверждением в должности начальника дивизии. С марта по декабрь 1840 года Галафеев был в экспедиции против горцев, командуя Чеченским отрядом; 11 июля произошёл известный бой при Валерике, участником которого был Лермонтов, воспевший его в стихотворении «Валерик» (где Галафеев фигурирует просто как «генерал»). В октябре 1841 года Галафеев принимал участие в действиях Чеченского отряда под начальством графа Граббе и был ранен ружейной пулей в верхнюю часть живота. 7 сентября 1842 года он был контужен пушечным ядром в правое плечо.

3 ноября 1844 года назначен комендантом в Севастополя, но по болезни оставался на Кавказе до 1846 года. В 1850 году вступил в должность, к этому времени относится следующая его характеристика:

1 октября 1852 года отставлен от должности с преданием военному суду за злоупотребления по комендантскому управлению и 15 декабря 1853 года уволен от службы. Не выдержав позора, доблестный генерал умер в конце этого же года.

Примечания

Литература 
 
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 Висковатый П. А. М. Ю. Лермонтов в действующем отряде генерала Галафеева во время экспедиции в Малую Чечню в 1840 г. «РС», 1884, № 1.
 Лебединец Г. С. М. Ю. Лермонтов в битвах с черкесами в 1840 г. «РС», 1891, № 8.

Выпускники Первого кадетского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Родившиеся в 1793 году
Умершие в 1853 году
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Персоны без указанного места рождения
Участники осады Варны